

Cognome
 Geminiani – variante di Gemignani, cognome italiano d'origine lucchese

Persone
Francesco Geminiani - compositore italiano 
Raphaël Géminiani - ciclista francese